Miejscowości w USA:
 Divernon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
Gminy w USA:
 Divernon (ang. Divernon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon